Toto je seznam měst v Severní Koreji.

Externí odkazy 
 

Města v Severní Koreji
Severní Korea
města